Dukes oder The Dukes steht für:
 The Dukes (Ohio), US-amerikanische Vokalgruppe (1952 bis 1955)
 The Dukes (Tennessee), US-amerikanische Country-Band mit Steve Earle (seit 1987)
 The Dukes (Schottland), britische Rockband mit Miller Anderson (1979)
 The Dukes (Australien), australische Rockband (1990er)
 The Dukes (Zeichentrickserie), US-amerikanische Zeichentrickserie der CBS (1983)
 Dukes River, Fluss in Tasmanien, Australien
 ESC Darmstadt Dukes, deutscher Eishockeyverein
 Wolfenbüttel Dukes, deutscher Basketballverein
 Ingolstadt Dukes, deutscher American-Football-Verein

sowie:
 Dukes (Familienname)

Siehe auch:
 Duke
 Duks
 Dux